Zanin ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Zanin (* 1951), italienischer Schauspieler und Autor.